К-51 — обозначение нескольких подводных лодок ВМФ СССР

 К-51 — подводная лодка типа «Крейсерская», (серия XIV).
 Верхотурье (подводная лодка) — РПКСН К-51 «Верхотурье» (бывшая «Имени XXVI съезда КПСС») проекта 667БДРМ «Дельфин».
 К-51 — советская газовая граната.